Den Familiennamen Dusart trugen folgende Personen:

 Christiaen Dusart, auch Duisart (1618–1682 oder 1683), holländischer Porträt- und Historienmaler
 Cornelis Dusart, auch Du Sart (1660–1704), holländischer Maler und Radierer
 Émile Dusart (1892–1919), französischer Fußballnationalspieler
 François Dusart, auch Dieussart († um 1661), flämischer Bildhauer des 17. Jahrhunderts
 Jean Baptist Dusart, auch Dieussart, flämischer Bildhauer des 17. Jahrhunderts der vor allem in Schweden wirkte